Stazione di Asaka (Osaka) – stazione ferroviaria giapponese della linea Hanwa
Stazione di Asaka (Saitama) – stazione ferroviaria giapponese della linea Tōbu Tōjō